Палеолог (значения):

 Палеологи — династия императоров Византии.
 Палеолог — фамилия румынского происхождения.

Фамилия 
 Палеолог, Георгий Николаевич (ум. 1869) — историк, подполковник Русской императорской армии.
 Палеолог, Жорж Морис (1859—1944) — французский политик.
 Палеолог, Маргарита (1510—1566) — дочь монферратского правителя Гульельмо IX из рода Палеологов, в замужестве — герцогиня Мантуанская.
 Палеолог, Михаил Григорьевич (1800—1861) — российский педагог, переводчик и цензор.
 Палеолог, Сергей Николаевич (1877—1933) — русский посланник в Сербии, чиновник МВД, общественный деятель русской эмиграции.
 Палеолог, Станислава (1892—1968) — польская военная, майор Войска Польского и комиссар Государственной полиции Польши. Министр.
 Палеолог, Яков (ок. 1520 −1585) — религиозный и политический деятель греческого происхождения, последователь учения антитринитариев, духовный писатель.

См. также 
 Жан де Палеолог
 Николас Палеологос

Примечания